6. podnik Světového poháru v biatlonu v sezóně 2013/14 probíhal od 16. do 19. ledna 2014 v italském středisku Antholz-Anterselva. Na programu byly sprinty, stíhací závody a štafety. Štafeta žen byla 19. ledna 2014 ukončena v průběhu závodu kvůli velké mlze a nízké viditelnosti na střelnici.

Program závodů

Přehled medailí

Medailové výsledky

Muži

Ženy

Výsledky

Sprint žen

Sprint mužů

Stíhací závod žen

Stíhací závod mužů

Štafeta žen 
Kvůli mlze byl závod zrušen.

Štafeta mužů

Odkazy

Reference 

Světový pohár v biatlonu 2013/2014
Biatlon v Itálii
Biatlon v roce 2014